Salâkhed kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Şalkhad, distriktshuvudort, as-Suwayda', Salkhad District, 
 Şalākhid (ort), as-Suwayda', 

Robotskapade Syrienförgreningar